Rotbav poate fi:

 Rotbav - o arie naturală
 Rotbav - un sat în județul Brașov